Кубок Казахстану з футболу 2006 — 15-й розіграш кубкового футбольного турніру в Казахстані. Переможцем вперше став Алма-Ата.

Календар

Попередній раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 квітня 2006

|}

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 квітня 2006

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 травня 2006

|}

1/4 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|24 травня/11 червня 2006

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|24 травня/21 червня 2006

|}

1/2 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|21 червня/30 серпня 2006

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|26 липня/30 серпня 2006

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Казахстану на soccerway 
 Кубок Казахстану на rsssf  

2006
Казахстан
2006 у Казахстані